

Холмистий — селище, Нев'янський міський округ, Свердловська область
 Холмистий — селище, Константиновський район, Ростовська область

Холмистий — зупинна залізнична платформа, Донецька залізниця